Леонид Леонидович Иерихонов (15 февраля 1901 — 1980) — советский киносценарист. Автор сценариев научно-популярных и игровых фильмов.

Родился в Томской губернии. Окончил литературное отделение ЛИФЛИ.

Был дружен с известным историком и правозащитником С. П. Писаревым.

Фильмография 
  — Джентльмен и петух
  — Голубой экспресс («Экспресс Нанкин Су-Чжоу»)
  — Ненависть («Чёрная кровь») совместно с Ю. В. Таричем

Примечания

Ссылки 
 Леонид Иерихонов на сайте kino-teatr.ru

Сценаристы СССР
персоналии по алфавиту